Добре́ску () — румынская фамилия. Известные носители:

 Добреску, Мирча (род. 1930) — румынский боксёр, серебряный призёр Олимпийских игр 1956 года.
 Добреску, Эмилиан (род. 1933) — румынский экономист и шахматный композитор.